Wigwamiella é um gênero de taphomorfo enigmático do período Ediacarano.

Animais do Ediacarano